Jansen steht für:

 Jansen (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Jansen (Mondkrater)
 Jansen (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Jansen AG, Schweizer Hersteller von Stahl- und Kunststoffprodukten
 Jansen-Werft in Leer (Ostfriesland)
 B. A. Jansen, niederländischer Fahrzeughersteller
 Jansen-Syndrom, siehe Metaphysäre Chondrodysplasie Typ Jansen

Siehe auch:
 Jannsen
 Janssen
 Janson
 Jansson